Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1924 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 23 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Kitty McKane bat Helen Wills en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Suzanne Lenglen et Phyllis Carr.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1924
Wimbledon Simple dames